N10 peut faire référence à :

Médecine 
 Néphrite interstitielle aiguë, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile
 Nissan Pulsar N10, une automobile du constructeur japonais Nissan.

Bus
 Ligne N10 du bus Noctis du réseau bruxellois.

Routes
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres